Хунта-де-Траслалома () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 76 км². Население составляет 158 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса